Горноста́ев — русская фамилия, женская форма Горностаева. Происходит от прозвища Горностай.

Известные носители 
 Горностаев, Алексей Максимович (1808—1862) — русский архитектор, педагог и художник, один из первопроходцев «русского стиля».
 
 Горностаев, Артем Сергеевич (род. 1993) — эстонский хоккеист, нападающий.
 Горностаев, Василий Максимович (1795—1856) — русский архитектор, работал в ведомстве Царскосельского дворцового правления под руководством В. П. Стасова; старший брат А. М. Горностаева .
 Горностаев, Георгий Николаевич (1936—1999) — русский энтомолог.
 Горностаев, Григорий Гаврилович (1929—1997) — советский футболист, тренер.

Горностаева 
 Горностаева, Варвара Михайловна (род. 1963) — российский издатель, редактор, сооснователь издательства «Corpus».
 Горностаева, Вера Васильевна (1929—2015) — советская и российская пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель, публицист.
 Горностаева, Людмила Петровна (1913—2009) — советская лыжница и легкоатлетка.